

Személyek
Borut az első név szerint ismert karintiai gróf (8. század)
Borut Božić szlovén kerékpárversenyző
Borut Mačkovšek szlovén kézilabdázó
Borut Pahor szlovén miniszterelnök, majd államfő
Borut Plaskan szlovén kézilabdázó
Borut Semler szlovén labdarúgó

Települések

Bosznia-Hercegovina
Borut falu Neum községben Hercegovina-Neretva megyében

Horvátország
Borut falu Cerovlje községben, Isztria megyében